Egerton ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Egerton, 3. Earl of Wilton (1833–1885), britischer Adliger
 Bob Egerton (* 1963), australischer Rugby-Union-Spieler
 Dave Egerton (1961–2021), englischer Rugby-Union-Spieler

 George Egerton (1859–1945), britische Schriftstellerin und Feministin
 Henry Egerton († 1746), britischer Bischof

 Lebbeus Egerton (1773–1846), US-amerikanischer Politiker und Vizegouverneur
 Maurice Egerton, 4. Baron Egerton (1874–1958), britischer Adliger und Offizier
 Philip de Malpas Grey-Egerton (1806–1881), englischer Paläontologe und Politiker, Mitglied des House of Commons
 Sarah Fyge Egerton (1668–1723), englische Dichterin
 Seymour Egerton, 4. Earl of Wilton (1839–1898), britischer Adliger
 Tamsin Egerton (* 1988), britische Schauspielerin und Model
 Taron Egerton (* 1989), britischer Schauspieler

Egerton ist der Name folgender Orte in England:
 Egerton (Cheshire)
 Egerton (Greater Manchester)
 Egerton (Kent)

Siehe auch:
 Papyrus Egerton 2
 Edgerton
 Mann Egerton, ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen